Порту-Рику-ду-Мараньян () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Север штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Литорал-Осидентал-Мараньенси. Население составляет 6 030 человек на 2016 год. Занимает площадь 218,831 км². Плотность населения — 27,56 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 5 877 жителей.

История 
Город основан 1 января 1997 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2014 год составляет 31 574 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 год составляет 5343,42 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 год составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Ссылки 
 Порту-Рику-ду-Мараньян 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Мараньян